Mandara – film del 1971 diretto da Akio Jissōji
Monte Mandara – montagna sacra della mitologia indiana
Monti Mandara – catena montuosa dell'Africa
Regno Mandara – antico stato africano
Lingua mandara (codice ISO 639-3 tbf)
Mandara – azienda casearia italiana